Jonas Ramus er navnet på flere personer:
 Jonas Ramus (historiker) – historiker, o. 1649-1718
 Jonas Ramus (justitiarius) – justitiarius, 1718-65